Dellen (Zweden), een Zweeds meer
 Dellen (Luxemburg), een Luxemburgse plaats
 De Dellen (Epe), een natuurgebied bij Epe
 De Dellen (Friesland), een buurtschap in de gemeente Noardeast-Fryslân
 De Dellen (Groningen), een buurtschap nabij Nieuw-Scheemda in de gemeente Oldambt
 De Dellen (Noord-Brabant), een buurtschap in de gemeente Landerd
 De Dellen (Limburg), een natuurgebied in Limburg
 De Dellen (waterschap),  een vm. waterschap in Groningen
 De Dellen (poldermolen), een poldermolen van het waterschap De Dellen
 Dellen (Siddeburen), enkele voormalige meertjes bij Siddeburen
 het meervoud van del of delle